Лимит (от  — граница, межа) может означать:
 Лимит (математический анализ)
 Лимит (финансы)
 Лимит прописки
 Лимит кассы
 Лимит ничьих
 Лимит ответственности

См. также

Примечания